Il nome Markeb (variante di Markab, nome con cui è nota ) designa due stelle, entrambe facenti parte della costellazione obsoleta della Nave Argo: